В этой статье содержится количество подтвержденных смертей от COVID-19 на душу населения по странам на 1 марта 2023 года. Также дано совокупное количество смертей по странам.

Эти данные относятся ко всему населению и не отражают различий в показателях по отношению к разным возрастным группам. Например, в Соединенных Штатах по состоянию на 27 апреля 2021 г. зарегистрированные коэффициенты летальности составляли 0,015 %, 0,15 %, 2,3 % и 17 % для возрастных групп 0-17, 18-49, 50-74 и 75 лет соответственно.

Надёжность данных 
Различия между программами тестирования во всём мире приводят к разным показателям выявления в каждой стране: не каждая инфекция SARS-CoV-2 и не каждая смерть, связанная с COVID-19, будут идентифицированы, в то время как, с другой стороны, некоторые смерти могут быть ошибочно отнесены к COVID (например, если все подозреваемые смерти от COVID будут считаться смертями от Covid, как это делали медики Бельгии в сентябре 2020 года, или когда в течение нескольких месяцев после апреля 2020 года медицинские службы Англии сообщали обо всех случаях смерти после положительного теста на COVID-19, «чтобы не недооценивать количество смертей, связанных с COVID-19», в то время как Шотландия сообщила обо всех случаях смерти в течение 28 дней после такого положительного теста). Поэтому истинные цифры заражений и смертей повсеместно превысят наблюдаемые (подтверждённые) цифры, хотя степень будет варьироваться в зависимости от страны и метода учёта. Таким образом, эти статистические данные менее пригодны для межстрановых сравнений. Поскольку смертельные случаи легче выявить, чем инфекции (которые обычно протекают бессимптомно), истинная летальность, вероятно, ниже, чем наблюдаемая летальность.

Причины различий в истинной летальности между странами включают различия в возрасте и общем состоянии здоровья населения, медицинском обслуживании и способе классификации смертей.

Статистика избыточной смертности обеспечивает более надёжную оценку всей смертности, связанной с COVID-19, во время пандемии, хотя она включает как «прямые смерти от COVID-19, так и косвенные смерти, не связанные с COVID-19». Они сравнивают экстраполированную общую смертность с показателями предыдущих лет и, как таковые, также включают потенциально огромное количество смертей среди людей с неподтверждённым COVID-19. Данные из России показывают, что истинные показатели смертности от COVID-19 могут быть намного выше, чем видимые из подтверждённых смертей от COVID-19: в декабре 2020 года, исходя из общей избыточной смертности в течение года, общее количество смертей от COVID-19 в России оценивалось в более 186 000, в то время как подтверждённые случаи смерти от COVID-19 составили 56 271 человек. В Нидерландах, исходя из общей избыточной смертности, в 2020 году от COVID-19 умерло около 20 000 человек, в то время как было зарегистрировано только 11 525 выявленных случаев смерти от COVID-19. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за май 2022 года, официальное количество смертей от COVID-19 по состоянию на декабрь 2021 года составляет немногим более 5,4 миллиона человек. ВОЗ также заявила, что реальные цифры намного выше официальных из-за незарегистрированных смертей в странах без надлежащей отчётности.

Таблица общего числа случаев, смертей и показателей смертности по странам

Карта смертности 
Всего подтверждённых смертей от COVID-19 на миллион человек по странам:

Примечания